

Lokalizacje

Niemcy 
 Scheuring – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech

Osoby 
 Hanna Scheuring – szwajcarska aktorka
 Herman Zdzisław Scheuring – polski wojskowy, oficer
 Joanna Scheuring-Wielgus – polska polityk
 Jakob Scheuring – niemiecki lekkoatleta
 Paul Scheuring – amerykański reżyser
 Thomas Scheuring – niemiecki piłkarz
 Witold Scheuring – polski wojskowy, prawnik
 Witold Scheuring – polski weterynarz

Zobacz też 
 Scheuering